Lennstrand är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Petter Lennstrand
 Viktor Lennstrand

Svenska efternamn